Турдион (, ) — энергичный танец, распространённый в XV и начале XVI века в Бургундии. В Италии этот танец называется тордильоне (). Турдион похож на танец гальярда, но описывается как более быстрый и плавный. Пьер Аттеньян сделал турдион популярным, опубликовав его ноты. Туано Арбо позже внёс информацию о турдионе в свою работу «Орхезография», опубликованную в 1589 году.

Примечания

Ссылки 
 Attaingnant | Tourdion – Quand je bois du vin clairet (á 4; Amarcord Ensemble)
 Описание шагов танца (современная постановка)
 Орхезография Т.Арбо, частичный перевод на русский язык

Старинные танцы
Европейские танцы
Танцы эпохи Возрождения
Танцы Франции
Высокие танцы